Quitman County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Quitman County (Georgie) – okres státu Georgie
 Quitman County (Mississippi) – okres státu Mississippi